

Letteratura 
 La Dame de Monsoreau – romanzo di Alexandre Dumas (padre)

Cinema e televisione 
 La Dame de Monsoreau – film del 1913 diretto da Émile Chautard
 La Dame de Monsoreau – film del 1913 diretto da Maurice Tourneur
 La Dame de Monsoreau – film del 1923 diretto da René Le Somptier
 La Dame de Monsoreau – film televisivo francese del 2008
 La Dame de Monsoreau – miniserie televisiva francese del 1971